Красная книга Республики Адыгея () — официальный документ, содержащий сведения о состоянии и распространении, а также необходимых мерах охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и грибов, обитающих (произрастающих) временно или постоянно на территории Республики Адыгея.

Издания 
Первое издание вышло в 2000 году и включало 148 видов растений и грибов, а также 188 видов животных.

Второе издание, вышедшее в 2012 году, включает 196 видов растений и грибов (в том числе 119 — сосудистых растений, 21 — мхов, 56 — лишайников и грибов) и 243 вида животных (из них млекопитающих — 23, птиц — 34, пресмыкающихся — 10, земноводных — 8, рыб — 8, насекомых — 148, других беспозвоночных — 12).

Категории 
Виды объектов животного и растительного мира, занесённые во второе издание Красной книги Республики Адыгея, относятся к следующим категориям:

Примечания

Литература 
Издания Красной книги
 
 
 

Адыгея
География Адыгеи
Появились в 2012 году в России
2012 год в Адыгее